Това е списък на кралете на Англия от създаването на титлата през 774 г. до установяването на Кралство Великобритания от кралица Анна на 1 май 1707 г. В него са представени последователно владетелите, управлявали кралство Англия (от 774 г.), с последвалите му разширения с Ирландия (от 1198 г.), Уелс (от 1282 г.) и Шотландия (от 1603 г.).

Династия Мърсия 

През 1707 г. Англия е обединена с Шотландия, с която от 1603 г. дотогава се намира в лична уния. Кралица Анна и нейните наследници стават крале на Великобритания, а по-късно, през 1801 г. – крале на Обединеното кралство Великобритания и Ирландия.

Бележки 

Англия